Angelo Sommaruga – editore italiano
Carolina Sommaruga Maraini – contessa svizzero-italiana
Giuditta Sommaruga – filantropa italiana
Giuseppe Sommaruga – architetto italiano
Simonetta Sommaruga – politica svizzera